

Wetenschap en techniek
kwik (Engels: Mercury),  een scheikundig element
Mercuryprogramma, een Amerikaans ruimtevaartprogramma
Mercury (mailserver), een mailserver voor Windows

Plaats
Mercury (Savoie), een gemeente in het Franse departement Savoie
Mercury (Nevada), een gesloten plaats in de Verenigde Staten

Voertuigen
 Mercury (automerk), een Amerikaans automerk
 Mercury (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 Mercury (scheepsmotor), een fabrikant van buitenboordmotors
 Mercury (schip, 1913), een vrachtschip

Personen met de achternaam Mercury
Daniela Mercury, een Braziliaanse zangeres
Freddie Mercury, de zanger van Queen

Overig
Mercury Capri
Mercury Comet Capri
Mercury Fox Capri
Mercury Prize
Mercury Records, een platenlabel
Mercury (televisieserie), een Australische televisieserie
Mercury (Marvel), een personage uit de strips van Marvel Comicse uit 1996 met Geoffrey Rush
Mercury (wielerploeg), een Amerikaanse wielerploeg
Mercury (modelautomerk), een Italiaans modelautomerk

Zie ook
Mercurius (doorverwijspagina)